Обильненское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Обильненское сельское поселение — в Сарпинском районе Республики Калмыкия.
 Обильненское сельское поселение — в Азовском районе Ростовской области.